Guilherme II da Aquitânia, "o Jovem" († 926) — duque da Aquitânia e conde da Auvérnia de 918 até 926
 Guilherme II da Provença († 1018 ), "o Piedoso" — conde da Provença entre 993 e 1018
 Guilherme I de Inglaterra († 1087), "o Conquistador" — também Guilherme II, duque da Normandia
 Guilherme II de Inglaterra († 1100), "o Ruivo" — segundo rei de Inglaterra da dinastia normanda
 Guilherme II de Nevers († 1148) — conde de Nevers e de Auxerre entre 1097 e 1148 e cruzado em 1101
 Guilherme II da Sicília († 1189) — rei normando da Sicília
 Guilherme II de Bourbon († 1231) — senhor da Casa de Bourbon de Dampierre , de 1216 a 1231 e Bourbon
 Guilherme II de Genebra († 1252) — conde de Genebra entre 1185 e 1252
 Guilherme II, Conde da Holanda († 1256) — conde da Holanda e Zelândia e rei da Alemanha
 Guilherme II de Vilearduin († 1278) - Príncipe de Acaia de 1246 até 1278
 Guilherme II de Atenas († 1338) — duque de Atenas de 1317 até 1338
 Guilherme II da Baviera († 1417) — duque da Baviera-Straubing entre 1404 e 1417
 Guilherme II de Narbona († 1424) — governante de Narbona com origem na Casa de Lara que governou o viscondado de Narbona entre 1397 e 1424
 Guilherme II de Mark († 1578) — senhor de Lumey e almirante de Watergeuzen, lutou na guerra dos oitenta anos(1568–1648)
 Guilherme II, Príncipe de Orange († 1650) — príncipe de Orange entre 1647 e 1650
 Guilherme II de Hesse-Cassel († 1847) — penúltimo eleitor de Hesse
 Guilherme II dos Países Baixos († 1849) — rei dos Países Baixos e grão-duque de Luxemburgo
 Guilherme II de Württemberg († 1921) — quarto e último rei de Württemberg
 Guilherme II da Alemanha († 1941) — último imperador da Alemanha

Desambiguações de antropônimos